Cindrić ist der Familienname folgender Personen:

 Luka Cindrić (* 1993), kroatischer Handballspieler
 Marko Cindrić (* 1984), kroatischer Schauspieler